Но́ве Ме́сто ( або ):

Нове-Място-над-Пилицею — місто в Груєцькому повіті Мазовецького воєводства.
 Нове-Място-Любавське — місто в Новомейському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства.

Нове Место — район у Братиславі.
 Нове Место-над-Вагом — округ у Тренчинському краї.
 Нове Место-над-Вагом — місто в Тренчинському краї.
 Сланске Нове Место — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю.

Нове Место — історичний район у Празі.
 Нове Место-над-Метуєю — місто в окрузі Наход Краловоградецького краю.
 Нове Место-на-Мораві — місто в краї Височіна.
 Нове Место-під-Смркем — містечко в Ліберецькому окрузі Ліберецького краю

Див. також 
 Нове Місто
 Ново Место